A francia nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság negyedik futama. A versenyt Le Mans-ban rendezték május 19-én.

A királykategória versenyét Dani Pedrosa nyerte, a Moto2-ben Scott Redding végzett az élen, míg a Moto3-ban Maverick Viñales diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

A huszonhat körös versenyt két körrel a vége előtt leintették, az eredmény a 22. kör végi állás lett.

Moto3

Források

Francia
motogp